Cratere Lambert – cratere lunare
 Cratere Lambert – cratere su Marte